Ви́ктор Гера́симов:
 Герасимов, Виктор Александрович (1903—1985) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Герасимов, Виктор Григорьевич (1928—2002) — специалист в области электротехники, доктор технических наук.
 Герасимов, Виктор Капитонович (род. 1937) — советский волейболист, чемпион мира.
 Герасимов, Виктор Яковлевич (1911—1999) — советский партийный и государственный деятель, председатель промышленного исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов.